Saros 62 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 22 mei -890 t/m 17 juni 372. Deze serie duurde 1262 jaar en 26 dagen, bevatte 71 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 11 t/m 81.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus